{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по лыжному двоеборью 2020/2021 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Общий зачёт
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Ярль Магнус Рийбер
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Тара Герати-Моутс
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Прыжки с трамплина
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Ярль Магнус Рийбер
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Гюда Вествол Хансен
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Лыжные гонки
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Илькка Херола
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Тара Герати-Моутс
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Германия
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Норвегия
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2019/2020
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2021/2022>>>
|}
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины 

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

 Зачёт кубка наций 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по лыжному двоеборью